Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega za sezonu 1972./73. predstavljala je pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu četvrtog stupnja prvenstva SFRJ, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Slavija Pleternica je kroz kvalifikacije izborila ulazak u Slavonsku nogometnu zonu. Iz lige nije nitko ispao u niži rang jer se sljedeće sezone liga proširila na 12 momčadi.

Tablica

Unutrašnje poveznice  
 Slavonska zona - Posavska skupina 1972./73. 
 Liga NSP Nova Gradiška 1972./73.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Jelenko Topić; Pola stoljeća nogometa: Nšk velika 1929. - NK Papuk 1979.
  

1972-73
1972-73 Slavonska Požega 
Slavonska Požega